Абульфат Асад оглы Алиев (; 30 декабря 1926, Шуша — 27 декабря 1990, Баку) — ханенде, певец. Народный артист Азербайджанской ССР (1964).

Биография 
Родился в Шуше 30 декабря 1926 года.

В 1945 году Алиев стал солистом Азербайджанской Государственной Филармонии.

С 1956 солист Азербайджанского театра оперы и балета.

В 1964 году Абульфат Алиев стал Народным артистом Азербайджанской ССР.

Певец гастролировал в Иране, Сирии, Гвинее, Гане, Ливане.

Исполнял множество мугамов, в том числе Раст, Шур, Баяты-Шираз, Сегях-забул и т. д.

Также Абульфат Алиев исполнял роли в театре:

 Меджнун (Лейли и Меджнун)
 Кериб (Ашик Кериб)
 Керем (Асли и Керем)
 Шах Исмаил (Шах Исмаил)

Умер 27 декабря 1990 года на 64 году жизни.

Примечания

Ссылки 
 «Бакинское время» выдающегося ханенде Абульфата Алиева

Ханенде
Народные артисты Азербайджанской ССР
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку
Умершие от рака желудка